Lernaea är ett släkte av kräftdjur. Lernaea ingår i familjen Lernaeidae. 

Lernaea är enda släktet i familjen Lernaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Lernaea